Brammah steht für

 Brammah I, Berg im Kishtwar-Himalaya, Indien
 Brammah II, Berg im Kishtwar-Himalaya, Indien